Adi Sankara (hindoe-filosoof uit India), zie Shankara
 Thomas Sankara (president van Burkina Faso), zie Thomas Sankara